Il singolare del torneo di tennis Toyota Classic 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 2-6, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Martina Navrátilová (finale)
 Ol'ga Morozova (terzo turno)

 Françoise Dürr (semifinali)
 Wendy Overton (terzo turno)
 Rosie Casals (secondo turno)
 Betty Stöve (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Toyota Classic 1975